

Bellavista 
Bellavista, la belle vue en italien, peut désigner :

Toponymes 
 Bellavista, un sommet des Alpes dans la chaîne de Bernina, à cheval entre l'Italie et la Suisse,

Barrio Bellavista : un quartier de la ville de Santiago.

Mine de Bellavista

Bellavista : un quartier de la ville de Séville.

Bellavista : une localité de la région de Callao ;
 Province de Bellavista : une province de la région de San Martín.

Autres 
 Ainsi parlait Bellavista (Così parlò Bellavista), roman de Luciano de Crecenzo, paru en 1977.

Bella Vista

Personnalités 
 Bellavista : une actrice de films pornographiques.

Toponymes

Bella Vista : une ville de la province de Corrientes.

Bella Vista : une rue de la ville d'Aimargues.

Bella Vista (Chiapas) : une localité du Chiapas.
Municipalité de Bella Vista (Chiapas) : une municipalité du Chiapas.

un corregimiento de la province de Panama
 un corregimiento de la province de Chiriqui

Bella Vista : un district du département d'Amambay.

Bella Vista : une ville du département de Maldonado.
 Bella Vista : une ville du département de Paysandú.
 Bella Vista : un quartier de la ville de Montevideo.

Bella Vista : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État d'Aragua ;
 Bella Vista : capitale de la paroisse civile de Bella Vista de la municipalité de Sucre dans l'État d'Aragua.

Sport 
 Club Atlético Bella Vista : un club de football de Montevideo en Uruguay ;
 Paysandú Bella Vista : un club de football de Paysandú en Uruguay.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme